Il detentore del titolo Richard Krajicek ha perso nel quarto turno contro Tim Henman.

Pete Sampras ha battuto in finale Cédric Pioline 6-4, 6-2, 6-4.

Teste di serie

Qualificazioni

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1997
ATP Tour 1997